Quindío (departement) - een departement van Colombia
 Quindío (rivier) - een rivier waarnaar het departement is genoemd